Barksen steht für
 Barksen (Hessisch Oldendorf)
 Barksen (Porta Westfalica)